Németh Ágnes (1957) festő, szobrász
 Németh Ágnes (1961) kosárlabdázó
 Németh Ágnes (?) énekes